Maya est un nom commun ou propre qui peut avoir plusieurs significations :

Ethnologie 
En ethnologie :
 le peuple maya est un peuple d'Amérique centrale.
 la civilisation maya est une civilisation précolombienne d'Amérique centrale.
 les langues mayas constituent une famille de langues.

Toponymes

République du Congo 
 Maya Maya, l'aéroport de Brazzaville en République du Congo.

Cuba 
 Songo-La Maya, une municipalité de la province de Santiago de Cuba.

Espagne 
 Maya en espagnol ou Amaiur en basque, commune de la communauté forale de Navarre.
 La Maya, commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León.

Suisse 
 Maya, montagne située dans le canton du Valais (on dit la Maya).

Thaïlande 
 Maya Bay, à Kho Phi Phi.

Mythologies, religions et philosophies 
 La Māyā, en philosophie indienne, est l'illusion d'un monde existant objectivement, particulièrement dans la philosophie spéculative védique.
 Maya, dans l'hindouisme, est l'architecte des asura.
 Māyā, dans le bouddhisme, est la mère du Bouddha.
 Maya, plus connue sous le nom de Mari est la déesse suprême de la mythologie basque.

Culture

Littérature 
  est un roman philosophique de Jostein Gaarder, paru en 1999 ; un de ses thèmes récurrents est le tableau de Goya La Maja nue.
Le Prix Maya, est la première récompense littéraire animaliste de France.

Télévision 
 Maya est une série télévisée américaine diffusée en 1967.
 Maya l'abeille est une héroïne d'un dessin animé autour de la vie des invertébrés.
 Maya est le prénom de la fiancée du célèbre Capitaine Harlock plus connu en France comme Albator. Elle fait son apparition dans le film Albator 84 : L'Atlantis de ma jeunesse (Waga seishun no Arcadia) en 1982.
 Maya est une chroniqueuse star de la télévision tunisienne en 2013.

Cinéma 
 Maya est un film de P.C. Barua sorti en 1936.
 Maya est un film de Raymond Bernard sorti en 1949.
 Maya est un film de John Berry sorti en 1966.
 Maya est un film de  sorti en 1989.
 Maya est un film de Ketan Mehta sorti en 1992.
 Making Maya est un film de Rolla Selbak sorti en 2003.
 Maya est un film de Mia Hansen-Løve  sorti en 2018.

 Maya, court métrage américain de Reggie Gaskins sorti en 2016.
 Maya, court métrage néerlandais de Nils Vleugels sorti en 2018.

Album 
 Maya est un album de Banco de Gaia sorti en 1994.

Prénom 
 Maya ou Maïana ou Maia est un prénom féminin, qui dérive de Marie, d'étymologie hébraïque mar-yam (goutte de mer), symbolisant grâce, tendresse et noblesse.

Patronymes 

 Maya, chef du trésor du pharaon Toutânkhamon ;
 Eduardo Enríquez Maya (1948-2021), homme politique colombien ;
 Isabella Maya (1986-), actrice, humoristen productrice, réalisatrice et scénariste française et ivoirienne ;
 Maya Jane Coles (1988-), artiste britannique de musique électronique ;
 Maya (Yamazaki Masahito), surnom du chanteur de LovelyMocochang.Com, un groupe japonais ;
 Maya (Mauro Macuta Simão, né en 2004), footballeur angolais.

Informatique 

 Autodesk Maya est un logiciel Solution 3D d'Autodesk.
 Maya est un jeu d'arcade.

Armées 

 le , un croiseur lourd de la Marine impériale japonaise durant la Seconde guerre mondiale.
 Classe Maya, classe de deux destroyers de la force maritime d'autodéfense japonaise.
 Maya désigne l'avion d'entraînement standard des forces du Pacte de Varsovie, dans le Code OTAN, Aero L-29 Delfin.

Homonymie de titre